Příjmení Švarc má více nositelů:

 Bohumil Švarc (1926–2013) – český herec
 Bohuslav Švarc (1921–2011) – odborník na pěstění lesů
 Filip Švarc (* 1975) – český herec
 Jan Švarc (* 1945) – český dopravní odborník specializující se na oblast silniční dopravy
 Jaroslav Švarc (1914–1942) – český parašutista, příslušník Operace Tin
 Jevgenij Lvovič Švarc (1896–1958) – ruský dramatik, prozaik, básník, filmový scenárista a autor knih pro děti
 Josef Švarc (1882–1951) – český policejní inspektor a praporčík 
 Josef Švarc (1928–2016) – český sklářský výtvarník
 Miroslav Švarc (* 1948) – český podnikatel ve stavebnictví
 Pavel Švarc – český manažer
 Zdeněk Švarc – rozcestník

Jiné významy 
 Švarc systém

Podobná příjmení 
 Schwarz
 Schwartz